Акти́вность ( — деятельный) — понятие, определяющее темп движения и интенсивность действий веществ, явлений и живых организмов. Активность определяется в сравнении.

Виды активности 
 Активность в психологии.
 Активность в термодинамике.
 Активность в источнике радиации.
 Активность в химии.

См. также 

 Активность личности
 Активность оптическая — см. Оптически активные вещества
 Активность — пассивность (фрейдизм)

Примечания